Cazzaghesi – abitanti di Cazzago Brabbia
Cazzaghesi – abitanti di Cazzago San Martino